Ramón Ayala puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Ramón Ayala (cantautor argentino) (n.1927), cantautor, pintor, escritor y poeta argentino, autor de El Mensú y otras canciones del folclor argentino.
 Ramón Ayala (cantante mexicano) (n.1945), cantante y acordeonista mexicano de música norteña.
 Ramón Ayala Jr. (n.1969), cantante estadounidense, hijo del mexicano Ramón Ayala.
 Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez (n.1976), rapero puertorriqueño.
 Ramón Ayala (yudoca) (n.1979), yudoca puertorriqueño.